Monarda (dier), geslacht van vlinders
 Monarda (plant), geslacht uit de lipbloemenfamilie